CVO, sigle composé des trois lettres C, V et O, peut faire référence à :
 Centre de valorisation organique de Sequedin, près de Lille, un des plus grands centre de valorisation des déchets organiques d'Europe ;
 contribution volontaire obligatoire, une contribution payée par les membres d’une filière professionnelle donnée au bénéfice commun de la promotion et du développement économique de cette filière ;
 Cascades Volcano Observatory (en français, Observatoire volcanologique des Cascades), un observatoire situé dans le nord-ouest des États-Unis ;
 Covid-Organics remède Malgache controversé
 crise vaso-obstructive, dans le cadre de la drépanocytose, les drépanons (globules rouges en forme de faucilles) provoquent l'occlusion de vaisseaux sanguins ; ces crises, extrêmement douloureuses, peuvent parfois engager le pronostic vital ; elles peuvent en effet conduire à un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde.
 cathéter veineux ombilical, cathéter mis en place dans l'ombilic chez le nouveau-né ;
 Commander f the Royal Victorian Order (en français, commandeur de l'Ordre royal de Victoria), un titre de l'Ordre royal de Victoria

CVO est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport municipal de Corvallis, dans l'Oregon, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports